Вячесла́в Тара́сов:
 Тарасов, Вячеслав Михайлович (род. 1947) — российский политический деятель, председатель Челябинской городской Думы в 1991—2005 годах.
 Тарасов, Вячеслав Сергеевич (род. 1988) — российский волейболист.